Phichai (în ) este un district (Amphoe) din provincia Uttaradit, Thailanda, cu o populație de 77.536 de locuitori și o suprafață de 736,7 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 11 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 97 de sate (muban).

Amphoe în provincia Uttaradit